La chiesa ortodossa di Saint Mark situata a Jersey City, New Jersey
 La chiesa ortodossa di Saint Mark situata a Los Angeles
 Saint Mark, ospedale dublinese fondato da William Wilde, il padre di Oscar Wilde
 Saint Mark, area protetta della Florida

Pagine correlate 
San Marco (disambigua)